Ратуша Гонконгу або Мерія Гонконгу () - будівля, розташована на Единбурзькій площі, Центральна, острів Гонконг, Гонконг.

Оскільки Гонконг є «Спеціальним адміністративним регіоном», а не звичайним китайським містом, немає міського голови чи міської ради; отже, мерія не займає офісів міської влади, на відміну від більшості ратуш у всьому світі. Натомість це комплекс, що надає комунальні послуги, включаючи місця проведення та бібліотеки.

Ратушею керує урядовий Департамент дозвілля та культурних послуг. Міська рада (UrbCo) керувала міською ратушею (через Департамент міських служб) і проводила там свої засідання до її розпуску в грудні 1999 року. До свого розпуску UrbCo виконувала функції муніципальної ради для островів Гонконг та Коулун (включаючи Новий Коулун). UrbCo мав свою залу засідань у Низькому кварталі мерії.

Перше покоління 

Перша ратуша Гонконгу, яка існувала з 1869 р. до 1933 р., займала теперішні місця будівлі головного офісу HSBC в Гонконзі (частково) та будівлі Банку Китаю.   Була розроблена французьким архітектором Ахілле-Антуаном Ерміттом, а відкрита принцем Альфредом, герцогом Единбурзький, на церемонії 28 червня 1869 р.  Нинішня будівля головного офісу HSBC в Гонконзі була частково зайнята старою ратушею, а частково першим і другим поколіннями будівлі HSBC.

Друге покоління 

Другий і нині діючий комплекс Ратуші був побудований наприкінці 1950-х років на земельній ділянці площею 10 000 квадратних метрів на нещодавно рекультивованій набережній, приблизно в 200 метрах від будівлі першого покоління.

Церемонія закладення першого каменю відбулася 25 лютого 1960 року з тодішнім губернатором Робертом Брауном Блеком , який також головував на офіційній церемонії відкриття 2 березня 1962 року . Ратуша була підпорядкована міській раді. З 2009 року вона значиться як історична будівля І ступеня.

Дизайн 

Він був розроблений між 1956 і 1958 роками британськими архітекторами Роном Філліпсом та Аланом Фітчем . Завдяки чистим лініям та яскравим геометричним формам, новий зал є прикладом модного на той час міжнародного стилю. Конструкція була побудована з використанням сталі та бетону, і велика частина обладнання була зі сталі, скла та анодованого алюмінію.  

Два окремі блоки та сади були розкладені як єдине ціле, вздовж центральної осі. Вхід у нижній квартал (виставковий зал) мерії утворював вісь з Королівським причалом, щоб надати сенс приводу відвідуючим сановникам. На фасаді Нижнього кварталу колись був старий Герб Гонконгу, який був знятий перед передачею в 1997 році  . Одним із головних міркувань було протиставлення міської суєти, одночасно максимізуючи доступ громадськості до околиць. Таким чином, розміри громадських площ Меморіальних садів та площі навпроти були задумані як природне продовження для пропаганди «свободи пересування та відчуття необмеженого простору».

Функція 
Найважливішою громадською функцією, яку виконувала мерія, було церемоніальне місце присяги послідовних губернаторів після їх інавгурації:   Усі губернатори 24-й та 28-й там присягнули. 

Концертний зал і театр мерії були важливим домом для виконавського мистецтва в Гонконгу з часу його відкриття. Тут відбувся ряд культурних заходів, зокрема Гонконзький фестиваль, Гонконзький фестиваль мистецтв у 1973 році, Азіатський фестиваль мистецтв у 1976 році, Гонконзький міжнародний кінофестиваль у 1977 році та Міжнародний мистецький карнавал у 1982 році. Конференц-зал колишньої міської ради знаходився також у нижній будівлі ратуші.

Колись у високому кварталі знаходилась головна публічна бібліотека Гонконгу, доки в 2001 році не була відкрита нова Центральна бібліотека; там, на десятому та одинадцятому поверхах, розпочала життя художня галерея Гонконгу (яка в 1969 році стала Гонконзьким художнім музеєм). Музей історії Гонконгу переїхав у 1975 році, а музей мистецтв Гонконгу також виїхав з мерії в 1991 році.

Меморіальний сад мерії, розташований на північно-західному квадранті між Високим кварталом і Низьким кварталом, - це обнесений стінами сад, в якому 12-сторонній Меморіальний храм у формі дванадцятикутника вшановує пам'ять солдатів та громадян, які загинули під час оборони Гонконгу під час Другої світової війни. Це популярне місце та обов’язковий фон для фотографій пар, які святкують свій шлюб у Реєстрі мерії. У межах Меморіальної святині встановлені меморіальний Звід Честі та дошки для бойових підрозділів, які воювали в Гонконгу під час Другої світової війни (1941–1945). На стінах Меморіальної святині написано вісім китайських символів, що викликають вічний дух Хоробрих і Мертвих. На в'їзних воротах до Меморіального саду мерії є полкові емблеми Добровольчого оборонного корпусу Гонконгу та Королівського полку Гонконгу.

Комплекс також включає триповерхову автостоянку із 171 паркувальним майданчиком , яку також спроектували архітектори Рон Філіпс та Алан Фітч .

Зручності 

Другий та нинішній комплекс Ратуші має дві будівлі, сад та триповерхову автостоянку.
Меморіальний сад ратуші, що огороджує Меморіальну святиню Другої світової війни (1941–1945)

Високий блок, 12-поверхова будівля, знаходиться в південно-західній частині і розміщує низку державних установ, серед яких:
Публічна бібліотека мерії, восьмиповерхова будівля, яка раніше служила центральною бібліотекою Гонконгу (на 9 - 11 поверхах)
Виставкова галерея, 260 квадратних футів (24 м2).
Рецитальний зал (для співу соло) на 111 місць.
Кімнати комітетів: дві кімнати комітетів на 40 місць (на 7 поверсі)
Реєстр шлюбів (на 1 поверсі)
Ресторан швидкого харчування, керований Maxim's Catering: MX

Триповерховий Низький квартал знаходиться у східному кінці та має такі зручності:
Концертний зал на 1434 місця.
Ресторани та кафе, керовані Maxim's Catering: континентальна (гастрономічна та винна), китайська (мерія Максимового палацу) та європейська (ратуша Maxim's Café) кухні
Каса URBTIX
Виставковий зал, 590 квадратних метрів.
Театр на 463 місця.
Магазин виконавських мистецтв

Бібліографія 
City Hall: 30th anniversary. A platform for the arts. Hong Kong: Urban Council. 1992.
Hong Kong City Hall, 1962-1982: Twenty years in retrospect. Hong Kong: Urban Council. 1983.

Примітки

Посилання 

 City Hall
 Information from LCSD website
 "Construction of the City Hall" , meeting of the Hong Kong Legislative Council on 20 February 1952
Культура Гонконгу